Tennsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Tennsjön, Dalarna, sjö i Älvdalens kommun,  (28,9 ha)
Tennsjön, Ångermanland, sjö i Örnsköldsviks kommun,  (11,7 ha)

Se även
Tensjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn